Высокое Поле — название населённых пунктов:

Россия 
 Высокое Поле — деревня в Кикнурском районе Кировской области.

Украина 
 Высокое Поле — село в Криворожском районе Днепропетровской области.